USS Independence (LCS-2) («Индепенденс», от  — «независимость») — корабль класса «боевой корабль прибрежной зоны» (littoral combat ship), находящийся в составе ВМС США. Головной корабль серии (, на середину 2021 года их построено 13 единиц).

«Индепенденс» был заложен 19 января 2006 года, спущен 4 мая 2008 года, принят ВМС США 18 декабря 2009 года. 19 января 2010 года вступил в состав ВМС США.

«Индепенденс» будет списан 31 июля 2021 года.

29 июля 2021 года «Индепенденс» был выведен из состава флота. Церемония прошла на Военно-морской базе Сан-Диего, Калифорния.

Конструкция 
Конструкция корпуса судна основана по принципу SWATH (судно с малой площадью сечения по ватерлинии) и разработана и реализована компанией Austal. Основой разработки послужил ранее созданный компанией 127-метровый скоростной автомобильно-пассажирский паром-тримаран «Бенчихигуа Экспресс» (). По состоянию на 2010 год, «Индепенденс» и «Бенчихигуа Экспресс» являются крупнейшими тримаранами в мире.

Вооружение 
 ПКР RGM-184A Naval Strike Missile (стелс, разработчик норвежская Kongsberg, производитель Raytheon)

 модуль с  ракетами «Хеллфайер», для отражения массовых атак самоубийц на моторных лодках.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Littoral combat ships
Independence
LCS-2
Тримараны
Появились в 1928 году в США